— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Хадано, префектуры Канагава. Станция расположена в 57,0 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием . Станция получила своё нынешнее название 15-го марта 1937-го года, но в 1944 году была переименована обратно, по причине того что властям название содержащее слово онсэн показалось слишком фривольным в свете переживаемых военных трудностей. Нынешнее название было восстановлено в 1987 году. Перед станцией расположен монумент установленный в честь 40-летия завершения строительства линии Одавара.

Планировка станции
2 пути и  2 платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции 
Kobo-no-Sato-yu onsen.